Paul-Philippe Hohenzollern (Parijs, 13 augustus 1948) is de kleinzoon van de Roemeense koning Carol II van Roemenië en zijn eerste echtgenote Joanna Marie Valentina Lambrino. Ook bekend als Paul Philippe van Roemenië (Paul Philippe al României).

Hij is internationaal gesignaleerd; hij moet naar gevangenis.

De familie
Paul Hohenzollerns vader was Mircea Gregor Carol Lambrino. Hij was vernoemd naar Mircea van Roemenië, de op 4-jarige leeftijd overleden jongste broer van zijn vader, koning Carol II, die zonder toestemming van zijn ouders en van de Roemeense regering in 1944 in de kathedraal van Odessa was getrouwd met Zizi Lambrino, de dochter van een Roemeense generaal. Het was een morganatisch huwelijk. Er werd gezegd dat een koning niet met iemand uit zijn eigen land moest trouwen. Het huwelijk werd voor de geboorte van Mircea bij Koninklijk Besluit in 1919 ontbonden verklaard. Carol was zo boos dat hij afstand deed van de troonopvolging.
Carol trouwde vervolgens met prinses Helena van Griekenland, met wie hij Michael kreeg, de toekomstige koning van Roemenië.

Carol II heeft zich altijd over de opvoeding van zijn zoon Mircea ontfermd. Hij heeft nooit ontkend dat Mircea zijn zoon was, maar heeft hem ook nooit officieel erkend. Mircea trouwde met Hélène Henriette Nagavitzine, en zij werden de ouders van Paul-Philippe Hohenzollern.

Paul werd in Frankrijk en Engeland opgevoed en ging tot 1985 naar het Millfield College in Somerset. Hij had een halfbroer Ion George Nicholas Alexander (1961) uit het tweede huwelijk in 1960 van zijn vader met Thelma Jeanne Williams. Zijn stiefzus Emma Louise Ropner (1963) was de dochter van Antonia Colville, die in 1962 getrouwd was met Garry Lacon Jock Ropner en in 1984 hertrouwde met Pauls vader.

Paul trouwde in 1996 in Boekarest met Lia Georgia Triff (Illinois, 23 februari 1949), die uit een eerder huwelijk met advocaat Melvin Belli reeds een dochter had, Melia R. Belli (San Francisco, 1973). Op 60-jarige leeftijd kreeg Lia nog een zoon: prins Carol Ferdinand van Roemenië. Hij werd op 23 mei 2010 gedoopt in Boekarest. President Traian Băsescu en zijn echtgenote zijn de peetouders.

In 2003 werd Carol II, die in 1953 in Estoril was overleden, herbegraven in Roemenië. Michael, de voormalige koning, was afwezig, Paul was niet uitgenodigd.

De ambities
Later werd de ontbinding van het huwelijk van Carol II en Zizi Lambrino door Paul aangevochten, omdat een huwelijk dat door de Russisch-orthodoxe Kerk is voltrokken, niet door een rechtbank in een ander land kan worden ontbonden. In 1996 verklaarde de Roemeense rechtbank de ontbinding van het huwelijk als ongeldig, hetgeen zou betekenen dat de twee latere huwelijken van Carol II niet rechtsgeldig zijn. Niet iedereen is het met deze uitspraak eens, temeer omdat Carol zelf opnieuw in het huwelijk is getreden, en hij daarmee volgens zijn meeliggers de ontbinding bevestigt.

Zowel in Portugal als in Frankrijk is een vaderschapsonderzoek gedaan om te bevestigen dat Mircea de zoon was van Carol II. Toen dat vast stond erkende het huis Hohenzollern hem op 17 december 1955 als prins en stond toe dat hij de achternaam Hohenzollern (zonder 'von') droeg, Carol II heeft die naam nooit voor zijn zoon gebruikt.

Paul heeft jarenlang erkend willen worden als rechtmatige troonopvolger. In 1995 werd zijn titel door de rechtbank in Alexandria erkend.
In 2000 erkende Paul Hohenzollern de republiek en stelde zich verkiesbaar als president. Hij kreeg ruim 55.000 stemmen, nog geen half procent.

Prins Paul woont weer in Roemenië en heeft de "Prins Paul Stichting voor Roemenië" opgericht om goede doelen te ondersteunen.

Stamboom
</center>

Voetnoten

Externe links
 Biografie
 The Descendants of Zizi Lambrino op de genealogische website van William Addams Reitwiesner.
 Begrafenis van Carol II op 13 februari 2003

Huis Hohenzollern